
Termin -{UGU}- ima više značenja.

 Genetički kod za cistein
 Ugu ostrvo, malo ostrvo kod Japana